Бьевр () — кантон во Франции, департамент Изер, регион Овернь — Рона — Альпы. INSEE код кантона — 3801.

Географическое положение 
Кантон расположен на северо-западе департамента Изер. Бьевр граничит с кантонами департамента Изер: Русийон, Сюд-Грезиводан, Тюллен, Бургуэн-Жальё, Ла-Верпийер, Вьен-1, Вьен-2, Л’Иль-д’Або и Ле-Гран-Лан.

История кантона 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Изер уменьшилось с 58 до 29. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Кантон Бьевр был создан 22 марта 2015 года из 16 коммун расформированного кантона Ла-Кот-Сент-Андре, 11 коммун расформированного кантона Робон, 8 коммун кантона Сен-Жан-де-Бурне, 12 коммун Сент-Этьен-де-Сен-Жеуар и одной коммуны Тюллена.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Бьевра составляло 43 024 человека. Из них 27,7 % были младше 20 лет, 16,5 % — старше 65. 38,0 % населения не имело образования, 19,4 % имеет высшее образование.

Экономика 
Безработица на 2012 год составляло 9,6 %. Активное население (старше 15 лет) — 19 817 человек. Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 2,8 % — сельскохозяйственные работники, 7,8 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 9,2 % — работники интеллектуальной сферы, 24,4 % — работники социальной сферы, 27,4 % — государственные служащие и 28,3 % — рабочие.

Коммуны кантона 
В кантон входят 48 коммун, из них главной коммуной является Ла-Кот-Сент-Андре. 24 коммуны кантона находятся в округе Гренобль, 24 коммуны - в округе Вьен.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Бьевре баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 52,46 %). Во втором туре 29 марта, Жан-Пьер Барбье и Клэр Дебо были избраны с поддержкой 63,06 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 51,83 %.

Примечания 

Кантоны департамента Изер